Элли Харви (; ) — канадская актриса, известная по роли Мортиши Аддамс в сериале «Новая семейка Аддамс», транслировавшемся в 1998—1999 годах.

Биография 
Элли Харви родилась в 1965 году. Младшая из пяти детей. Окончила Манитобский университет. В 1987 году вместе с семьёй переехала в Ванкувер, где два года училась в Vancouver Playhouse Theatre School.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Канады